Овај чланак садржи податке о наступима фудбалског клуба Војводина у европским такмичењима.

Збирни европски резултати 
Стање на дан 12. август 2021.

Резултати по сезонама

1955—1960.

1960—1970.

1970—1980.

1980—1990.

1990—2000.

2000—2010.

2010—2020.

2020—

Напомене

Спољашње везе 
 Страница Војводине на сајту УЕФА

Европа
Војоводина